Banco Continental puede referirse a:

 BBVA Continental, banco del Perú.
 Banco Continental, banco de Honduras.
 Banco Continental, banco extinto de Chile.